Pollan oder Pollán ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Pollan (* 1928), Mitarbeiter der Weltbank und der International Finance Corporation
 Paul Pollan (1887–1971), österreichischer Jurist
 Laura Pollán (1948–2011), kubanische Lehrerin und Menschenrechtsaktivistin
 Mel Pollan (* 1931), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Michael Pollan (* 1955), US-amerikanischer Autor
 Thomas Pollan (* 1971), deutschsprachiger Autor
 Tracy Pollan (* 1960), US-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch:
 Polan
 Bolan